Чемпиона́т Кита́я по футбо́лу 2016 — 13-й сезон после основания китайской Суперлиги, 55-й в высшей лиге КНР и 23-й после получения статуса профессионального спорта футбольной ассоциацией. Ведущим спонсором чемпионата является компания Ping An Insurance, а в название розыгрыша было введено её название.

В турнире приняло участие 16 команд из 14 городов.

В этом сезоне клубы Суперлиги стали лидерами на трансферном рынке, потратив рекордные 260 миллионов евро.

По итогам сезона Суперлигу покинули «Ханчжоу Гринтаун» и «Сицзячжуан Эвер Брайт».

Общая информация о командах 
Команды, получившие повышение в классе (Первая лига, сезон 2015 года)
 Яньбянь Фуде
 Хэбэй Чайна Форчун
Команды, покинувшие Суперлигу (Чемпионат Китая по футболу 2015 года)
 Гуйчжоу Жэньхэ
 Шанхай Шэньсинь

Изменения в тренерском штабе

Иностранные игроки 
Согласно регламенту, каждая команда Суперлиги может заявить пять иностранных игроков (легионеров), включая одно место, зарезервированное для игрока, представляющего Азиатскую конфедерацию футбола (АКФ). В каждом отдельном матче может принимать участие четыре легионера, в том числе как минимум один, представляющий АКФ. Игроки из Гонконга, Макао и Тайваня легионерами не считаются.

Игроки из Гонконга/Макао/Тайваня (не легионеры)

 Легионеры, покинувшие клуб по итогам первой части чемпионата.

Данные обновлены по состоянию на 1 марта 2016 г.

Турнирная таблица 

Источник: Sina Sports
(C) Чемпион; (R) Выбывшая команда.

Данные обновлены по состоянию на 30 октября 2016 г.

Статистика

Бомбардиры

Голевые передачи

Хет-трики

Ссылки 
 Официальный сайт Суперлиги 
 Таблицы, последние результаты на сайте championat.com

Примечания 

2016
Спорт в Китае в 2016 году
Азиатские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2016